Juan IV de Portugal (en portugués, João IV de Portugal) (Vila Viçosa, 18 de marzo de 1604-Lisboa, 6 de noviembre de 1656), llamado «el Rey Músico», fue el VIII duque de Braganza y el primer monarca de la dinastía de Braganza. Era hijo de Teodosio II, VII duque de Braganza y de Ana de Velasco y Girón, tataranieta de Alonso de Aragón, hijo natural de Fernando II de Aragón, y nieta de Pedro Téllez-Girón y de la Cueva, I duque de Osuna). 
Por su padre, descendía por línea femenina de Manuel I de Portugal y, como duque de Braganza descendía, por vía ilegítima, de Juan I de Portugal. Felipe IV de España, que descendía por línea femenina de Manuel I de Portugal, reinaba en Portugal, habiendo heredado el reino de su padre y de su abuelo.
Su esposa, Luisa Francisca de Guzmán, duquesa de Braganza, le impulsó a ocupar el trono portugués: una poderosa revolución y conspiración dirigida por Juan sustrajo a Portugal, en 1640, de la unión dinástica aeque principaliter bajo la Casa de Habsburgo que lo integraba al inmenso Imperio español.
La Virreina Margarita de Saboya, duquesa de Mantua fue arrestada y después enviada a España, pero el ministro Vasconcellos fue muerto, y al día siguiente fue proclamado rey por el pueblo con el nombre de Juan IV de Portugal, y confirmado luego por las Cortes.

Biografía
Era hijo de Teodosio II, séptimo duque de Braganza y la duquesa Ana de Velasco y Girón, noble de la corte española e hija del duque Juan Fernández de Velasco, con la duquesa María de Téllez-Girón. Juan heredó la titularidad de la casa ducal en 1630 como Juan II y fue el octavo duque de Braganza, el quinto duque de Guimarães y el tercer duque de Barcelo. También fue el séptimo marqués de Vila Viçosa y el conde de Barcelos, Guimarães, Arraiolos, Ourém y Neiva, y también el decimocuarto agente de Portugal.

Títulos y estilos 
19 de marzo de 1604 - 29 de noviembre de 1630: "Su señoría, Don Juan de Braganza"
29 de noviembre de 1630 - 1 de diciembre de 1640: "Su Excelencia, el duque sereno de Braganza, etc."
1 de diciembre de 1640 - 6 de noviembre de 1656: "Su Majestad el Rey"
El estilo oficial del Rey Juan IV como Rey de Portugal: "Por la Gracia de Dios, Juan IV, Rey de Portugal y los Algarves, d'Aquém y d'Além-Mar en África, Señor de Guinea y la Conquista, Navegación y Comercio desde Etiopía, Arabia, Persia e India, etc."

Descendencia 
De la union con doña Luisa de Guzmán
 Infante Teodosio de Portugal —Teodosio III de Braganza— (1634-1653), príncipe del Brasil y duque de Braganza.
 Infanta Ana de Braganza, nacida en 1635 y fallecida ese mismo año.
 Infanta Juana de Braganza (1636-1653).
 Infanta Catalina de Braganza (1638-1705), reina consorte de Inglaterra y Escocia por su casamiento en 1662 con Carlos II de Inglaterra.
 Infante Manuel de Braganza, nacido en 1640 y fallecido ese mismo año.
 Infante Alfonso VI de Portugal (1643-1683), rey de Portugal.
 Infante Pedro II de Portugal (1648-1706), rey de Portugal.

Fruto de una relación con una mujer cuyo nombre no nos ha llegado, tuvo una hija ilegítima. 

 María (1644-1693), religiosa carmelita.

Titulatura 
Como rey de Portugal, en latín se intitulaba como:

En español, el título regio se traduciría como:

Ancestros

Sucesión

Notas

Enlaces externos 

Nacidos en Vila Viçosa
Fallecidos en Lisboa
Reyes de Portugal del siglo XVII (casa de Braganza)
Condestables de Portugal
Duques de Braganza del siglo XVII